Landtagswahlkreis Osterburg steht für folgende Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Havelberg-Osterburg
 Landtagswahlkreis Osterburg – Stendal II